«One More Chance» puede referirse a:

Canciones 
 "One More Chance" (1996), canción de Madonna;
 "One More Chance" (2003), canción de Michael Jackson;
 "One More Chance" (2007), canción de will.i.am;

Películas 
 One More Chance (1931), película protagonizada por Bing Crosby;
 One More Chance (1983), película protagonizada por Kirstie Alley;
 One More Chance (2005), película de Jack Neo;
 One More Chance (2007), película protagonizada por John Lloyd Cruz y Bea Alonzo.